Секст Юлій Цезар () - імена кількох римських державних діячів.

Відомі представники 
 Секст Юлій Цезар I
 Секст Юлій Цезар (консул 157 року до н. е.)
 Секст Юлій Цезар (консул 91 до н. е.)
 Секст Юлій Цезар (квестор 48 до н. е.)

Юлії
Давньоримські політики